Hellweg steht für:
 Hellweg, eine historische Straßenart
 Westfälischer Hellweg, alte Handels- und Heerstraße zwischen Rhein und Weser
 Hellwegbörden, Landschaft am Rand der Westfälischen Bucht
 Westenhellweg (Naturraum), die westliche Fortsetzung der Hellwegbörden
 Hellweg Konkret, ein Ausstellungsprojekt
 Hellweg – ein Lichtweg, ein regionales Kulturprojekt
 Hellweg Radio, lokaler Hörfunksender aus Soest
 Hellweg-Schule Bochum
 Hellweg (Baumarkt), deutsche Baumarkt-Handelskette

Hellweg ist der Familienname folgender Personen:
 August Hellweg (1847–1910), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johnny Hellweg (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler
 Klaus Hellweg, deutscher Journalist
 Martin Hellweg (* 1967), deutscher Manager und Wirtschaftswissenschaftler
 Werner Hellweg (1925–2008), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hellwege (Begriffsklärung)
 Hellweger
 Hellerweg